Iwan  Jachontow (russisch Иван  Яхонтов) ist der Name folgender Personen:

* Iwan Andrejewitsch Jachontow, russischer Schriftsteller 
 Iwan Petrowitsch Jachontow (1855–1886), russischer Theologe und Lehrer